El Cabito puede referirse a:
 Apodo de Cipriano Castro, militar y político venezolano. Encargado del poder ejecutivo y presidente de la República (1899-1908).
 El Cabito título de una célebre novela de Pedro María Morantes.
 El Cabito título de un fim de 1978, una adaptación cinematográfica de la novela homónima, dirigido por Daniel Oropeza.